Стеффенс — фамилия. Известные носители:
 Стеффенс, Джессика (род. 1987) — американская ватерполистка, олимпийская чемпионка.
 Стеффенс, Дирк (род. 1950) — немецкий музыкант.
 Стеффенс, Линкольн (1866—1936) — американский журналист и писатель.
 Стеффенс, Мэгги (род. 1993) — американская ватерполистка, двукратная олимпийская чемпионка.
 Стеффенс, Хенрик (1773—1845) — европейский учёный и философ, провозвестник романтизма в Дании.